De Ironman Europe was een triatlon, die tussen 1988 en 2001 jaarlijks in Roth bei Nürnberg plaatsvond. Hierna verloor het evenement de Ironman-status en werd het voortgezet als Challenge Roth. Sindsdien wordt er nog wel het Duits kampioenschap gehouden, maar zijn er geen startplaatsen meer te behalen voor de Ironman Hawaï (WK).

Het evenement trok in zijn hoogtij dagen 100.000 toeschouwers. In de jaren negentig werd het evenement begrensd op 2700 deelnemers, waardoor veel van de 4000 inschrijvingen niet mee konden doen.

De eerste triatleet die de wedstrijd onder de acht uur voltooide was Lothar Leder.

Parcoursrecords 
 Mannen: 1997 Luc Van Lierde, 7:50.27 (in 2011 tijdens de Challenge Roth verbeterd)
 Vrouwen: 1994 Paula Newby-Fraser, 8:50.53 (in 2008 tijdens de Challenge Roth verbeterd)

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlonwedstrijd
Sportevenement in Beieren